Danilo I kan syfta på

 Danilo Petrović-Njegoš (ca 1670-1735) montenegrinsk prinsbiskop
 Danilo I Petrović-Njegoš (1826-1860) montenegrinsk furste